Toponímia:
 Amèrica, continent de la Terra
 America (Països Baixos), ciutat de la província holandesa de Limburg, part del municipi de Horst aan de Maas 
 (916) America, asteroide descobert per Neujmin des de l'observatori de Simeis el 1915
 America o Estats Units d'Amèrica, república federal al nord del continent americà
 Little America, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming 
 Organitzacions:
 America Football Club, club de futbol brasiler de la ciutat de Rio de Janeiro a l'estat de Rio de Janeiro 
 América Futebol Clube (MG) o América Mineiro, club de futbol brasiler de la ciutat de Belo Horizonte a l'estat de Minas Gerais
 América Futebol Clube (RN) o América de Natal, club de futbol brasiler de la ciutat de Natal a l'estat de Rio Grande do Norte
 Club América, club de futbol mexicà de la ciutat de Mèxic fundat el 1916 a Mèxic
 Club Deportivo América, club de futbol de la ciutat de Quito (Equador) fundat el 1939
 Corporación Deportiva América o América de Cali, club de futbol colombià de la ciutat de Santiago de Cali 
 Miscel·lània:
 América (automòbil), marca catalana d'automòbils, fabricats per l'empresa América Autos
 America (goleta), goleta que va guanyar el 1851 la primera Copa de les 100 guinees sota auspici de la reina Victòria del Regne Unit
 Amèrica, Amèrica pel·lícula estatunidenca dirigida per Elia Kazan, estrenada el 1963. Ha estat doblada al català
 Copa Amèrica de futbol
 Copa Amèrica de vela
 Copa Amèrica d'hoquei patins
 Amèrica (terminologia)